Скиллачи () — итальянская фамилия.

 Скиллачи, Джованни (1967) — итальянский борец вольного стиля.
 Скиллачи, Орацио (1966) — итальянский медик и политик.
 Скиллачи, Сальваторе (1964) — итальянский футболист.
 Скиллачи, Себастьян (1980) — французский футболист.